Viator kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Viator (kommunhuvudort), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Viator (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar